Vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1982 bestod av en herrturnering som spelades mellan 29 juli och 7 augusti 1982 i Guayaquil, Ecuador.

Sovjetunionen tog guld i denna turnering som var den fjärde VM-turneringen i vattenpolo för herrar.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda

Om placering 1-8

Grupp E

Grupp F

Om placering 9-16

Grupp G

Grupp H

Finalspel

Om placering 1-4

Om placering 5-8

Om placering 9-12

Om placering 13-16

Slutplaceringar

Referenser 

1982
Vattenpolo i Ecuador
Världsmästerskapen i simsport 1982